Konjunkcija može značiti:

 Konjunkcija (astronomija)
 Konjunkcija (pravopis)
 Konjunkcija (logika)